Auerhaus steht für:

 Auerhaus (Roman), einen Roman und Bestseller von Bov Bjerg
 Auerhaus (Film), die Verfilmung des Romans aus dem Jahr 2019 unter der Regie von Neele Vollmar